Гран-при Венгрии 2011 года (официально Formula 1 Eni Magyar Nagydíj 2011) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 31 июля 2011 года на трассе Хунгароринг, Будапешт, Венгрия. Она стала одиннадцатой гонкой сезона 2011 Формулы-1.

Перед гонкой 
Себастьен Буэми потерял пять позиций на стартовой решётке из-за столкновения с Ником Хайдфельдом во время Гран-при Германии.

Этот Гран-при стал 100-м для Нико Росберга, 200-м для команды Toro Rosso, 100-м для моторов V8 2,4 литра и 850-м в истории. Дженсон Баттон в гонке совершил свой 200-й старт в карьере (еще в двух гран-при он участвовал, но не стартовал).

Свободные заезды

Квалификация 

  Себастьен Буэми потерял пять позиций на стартовой решётке из-за столкновения с Ником Хайдфельдом во время Гран-при Германии.

Гонка 

|}
  Льюис Хэмилтон получил штраф в виде проезда по пит-лейн за небезопасный разворот.
  Серхио Перес получил штраф в виде проезда по пит-лейн за обгон под жёлтыми флагами.
  Пастор Мальдонадо получил штраф в виде проезда по пит-лейн за превышение скорости на пит-лейн.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Венгрии